Prva nogometna liga (do 2022. Druga hrvatska nogometna liga, 2. HNL), službenog naziva SuperSport Prva NL,  drugi je razred hrvatskoga nogometa. Sastoji se od 12 klubova koji se bore za ulazak u elitnu, Hrvatsku nogometnu ligu (HNL). Na kraju sezone prvoplasirani klub iz Prve nogometne lige ulazi u Hrvatsku nogometnu ligu. Do sezone 2020./2021. prvoplasirana momčad 2. HNL izravno je ulazila u 1. HNL (danas HNL), dok je drugoplasirani igrao kvalifikacije s devetoplasiranim klubom 1. HNL za sudjelovanje u ligi iduće sezone. 

Između sezone 2001./02. i 2005./06. 2. HNL bila je podijeljena u dvije divizije: 2. HNL – Sjever i 2. HNL – Jug. Od sezone 2006./07. te su divizije ujedinjene u jedinstvenu drugu ligu.

Sudionici 2022./23. 
 BSK Bijelo Brdo (Bijelo Brdo)
 Cibalia Vinkovci (Vinkovci)
 Croatia Zmijavci (Zmijavci)
 Dubrava Tim Kabel Zagreb (Zagreb) 
 Dugopolje (Dugopolje)
 Jarun Zagreb (Zagreb)
 Hrvatski dragovoljac (Zagreb) 
 Kustošija Zagreb (Zagreb)
 Orijent Rijeka (Rijeka)
 Rudeš Zagreb (Zagreb)
 Solin (Solin)
 Vukovar 1991 (Vukovar)

Napomena:
 – Inter Zaprešić odustao od natjecanja i zamijenila ga Croatia Zmijavci.

Dosadašnji pobjednici 

 Napomene: 
 – u sezonama 1995./96. i 1996./97. 2. HNL je predstavljala ligu trećeg stupnja  
 – u nakon sezona 1994./95. i 1995./96. klubovi su promovirani u 1. B HNL  
 – u sezoni 2019./20. prvenstvo prekinuto nakon 19. kola zbog pandemije COVID-19 u svijetu i Hrvatskoj

Povezani članci  
 Hrvatska nogometna liga
 3. HNL 
 Hrvatski nogometni kup 
 Hrvatski nogometni savez

Vanjske poveznice 
 Službena stranica Druge HNL   (arhiva) 
 Druga HNL na međumrežnim stranicama HNS-a

Izvori